Charles d'Youville Dufrost ( - ) est un prêtre canadien qui a joué un rôle significatif dans l'histoire de la seigneurie de Lauzon (territoire administratif avant la naissance de la ville de Lévis).
Marie-Marguerite Dufrost de Lajemmerais ( - ), connue sous le nom de Marguerite d'Youville, est une religieuse canadienne. Elle fonda les sœurs de la charité et fut canonisée en 1990.